Il doppio del torneo di tennis Aarhus Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Dawid Olejniczak e Jean-Julien Rojer che hanno battuto in finale Frederik Nielsen e Martin Pedersen 7-64, 2-6, [10-8].

Teste di serie 

 Eric Butorac /  Ashley Fisher (semifinali)
 Dawid Olejniczak /  Jean-Julien Rojer (Campioni)

 Bart Beks /  Joseph Sirianni (semifinali)
 Frederik Nielsen /  Martin Pedersen (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Aarhus Challenger 2008